Nieuwebrug est un toponyme néerlandais signifiant Nouveau Pont.
 Nieuwebrug, hameau de la commune de Haarlemmermeer, en Hollande-Septentrionale
 Nieuwebrug, hameau de la commune d'Ommen, en Overijssel
 Nieuwebrug, village de la commune de Skarsterlân, en Frise